Jméno a příjmení Jiří Havlíček má více nositelů:

 Jiří Havlíček (politik ČSL) (1933–???) – český a československý politik ČSL z Českolipska, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Jiří Havlíček (politik KDU-ČSL a TOP 09) (* 1956) – český politik, v letech 1999 až 2002 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od roku 2006 starosta Krucemburku
 Jiří Havlíček (politik ČSSD) (* 1976) – český politik a ekonom, ministr průmyslu a obchodu ČR, v letech 2010 až 2014 první místostarosta Čáslavi
 Jiří Havlíček (spisovatel) – český surrealistický literát, člen brněnské umělecké skupiny Lacoste
 Jiří Havlíček (teolog) – český teolog, člen studentského křesťanského institutu Společenství založeného r. 1947 Vladimírem Neuwirthem v Olomouci
 Jiří Havlíček (výtvarník) – český výtvarník, vizuální umělec, účastník Přehlídky animovaného filmu